Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jamie Delgado e Arvind Parmar che hanno battuto in finale Karol Beck e Tomáš Zíb 7-66, 6-1.

Teste di serie 

 Amir Hadad /  Grant Silcock (primo turno)
 Dejan Petrović /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

 Mardy Fish /  Brandon Hawk (semifinali)
 Jaymon Crabb /  Peter Luczak (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2002